Sagami může znamenat:

 Sagami (AOE-421) – zásobovací tanker japonských námořních sil sebeobrany.
 Provincie Sagami – stará japonská provincie

Externí odkazy